Влади́мир Ио́сифович Бре́жнев (1897—1963) — советский военачальник, генерал-майор артиллерии (20.01.1943).

Биография 
Родился в 1897 году в городе Двинск, ныне город Даугавпилс в Латвии. Его отец был артиллерийским полковником, дед и прадед — генералами русской армии.

В Первую мировую поручик артиллерии Брежнев воевал на Западном фронте (принимал участие в известной Нарочской операции 1916, где был контужен), затем на Юго-Западном и Румынском фронтах.

В РККА с апреля 1918 года, участвует в боях против Колчака и банд Семенова.

В 1921 году его в составе экспедиционного корпуса отправили на помощь Монгольской революции, где он командовал артиллерийским полком, а Константин Рокоссовский — кавалерийским. Именно к Брежневу доставили пленного барона Унгерна его артиллерийские разведчики. После того, как войска барона Унгерна были разгромлены, Брежнев в должности командующего артиллерией находился в Кяхте. Совместно с супругой Сухэ-Батора, Янжимой и маршалом Монгольской Народной Республики Хорлогийн Чойбалсаном он отвечал за вооружение и снабжение монгольской армии.

После Гражданской Брежнев продолжает командовать артиллерийским полком, учился в Военной академии РККА. В 1933 году при выпуске из академии награждён револьвером начальником Борисом Михайловичем Шапошниковым. До лета 1938 года служит начальником штаба Рязанского артиллерийского училища.

В июне 1938 года полковника Брежнева увольняют в запас по статье 43 п. «б», в феврале 1939 года он арестован. Сидел в Рязанской тюрьме. В 1939-м арестовали все руководство Рязанского училища. В основном это были бывшие офицеры-фронтовики старой армии, по национальности, в основном, — эстонцы и латыши. В феврале 1940 года расстреляли Ежова, затем после провала первого наступления в Зимней войне с белофиннами Сталин приказал Берии освободить часть арестованных командиров, прежде всего тех, кому ещё не был вынесен приговор по 58-й статье.

В марте 1940 года Брежнев был освобожден, восстановлен в звании и назначен на должность преподавателя тактики в Артиллерийской академии имени Дзержинского в Москве.

В Великой Отечественной войне полковник Брежнев с первых дней — начальник артиллерии 245-й стрелковой дивизии, затем — заместитель командующего артиллерией 34-й армии. Участвовал в оборонительных боях начального периода, выходил из окружения вместе с другими частями разбитой 34-й армии.

В декабре 1941 года возглавил штаб артиллерии 34-й армии, а с февраля 1942-го по июнь 1943 года руководил штабом артиллерии Северо-Западного фронта. Участвовал в разработке артиллерийского обеспечения всех операций «Демянского котла» и последующего поражения немцев в этом районе силами 11, 27, 34, 53 и 1-й ударной армий. Член ВКП(б) с 1942 года.

В дальнейшем — командующий артиллерией 7-й армии.

В конце войны гвардии генерал-майор артиллерии Брежнев был назначен заместителем командующего войсками — командующим артиллерией в 9-ю гвардейскую армию, в составе которой участвовал в освобождении Венгрии и Австрии.

После войны — начальник кафедры артиллерии в Военной академии имени М. В. Фрунзе.  В  декабре 1955 года вышел в отставку. 

В 1963 году умер от тяжелой болезни в московском военном госпитале в Лефортове. Похоронен на Введенском кладбище (11 уч.).

Брежнев Владимир Иосифович является дедом по материнской линии бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации В. Е. Чурова.

Награды

СССР 
 орден Ленина (21.02.1945)
 два ордена Красного Знамени (03.11.1944, 1949)
 орден Кутузова I степени (28.04.1945)
 орден Суворова II степени (12.07.1944)
 орден Красной Звезды (ХХ.01.1943)
 Медали, в том числе:
 «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938)
 «За оборону Советского Заполярья»
 «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «За взятие Будапешта»
 «За взятие Вены»

Приказы (благодарности) Верховного Главнокомандующего, в которых отмечен Брежнев В. И.
 За форсирование реки Свирь на всем фронте от Онежского озера до Ладожского озера, прорыв сильно укрепленной обороны противника и продвижение вперед в течение трёх дней наступательных боев от 20 до 30 километров, занятие более 200 населенных пунктов, среди которых: Подпорожье, Свирьстрой, Вознесенье, Михайловская, Мегрозеро, Печная Сельга, Бережная, Микентьева. 24 июня 1944 года № 114.
 За отражение атаки одиннадцати танковых дивизий немцев юго-западнее Будапешта, переход в наступление, разгром танковой группы немцев и овладение городами Секешфехервар, Мор, Зирез, Веспрем, Эньинг. 24 марта 1945 года. № 306.
 За овладение городами Папа и Девечер — крупными узлами дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев, прикрывающими пути к границам Австрии. 26 марта 1945 года. № 311.
 За форсирование реки Раба, овладение городами Чорно и Шарвар — важными узлами железных дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев, прикрывающими пути к границам Австрии. 28 марта 1945 года. № 314.
 За овладение городами и важными узлами дорог Сомбатель, Капувар, захват города Кесег и выход на австрийскую границу. 29 марта 1945 года. № 316.
 За овладение на территории Австрии промышленным городом и крупным железнодорожным узлом Винер-Нойштадт и городами Эйзенштадт, Неункирхен, Глоггнитц — важными опорными пунктами обороны немцев на подступах к Вене. 3 апреля 1945 года. № 328.
 За овладение столицей Австрии городом Вена — стратегически важным узлом обороны немцев, прикрывающим пути к южным районам Германии. 13 апреля 1945 года. № 334.
 За овладение на территории Австрии городом Санкт-Пёльтен — важным узлом дорог и сильным опорным пунктом обороны немцев на реке Трайзен. 15 апреля 1945 года. № 336.

Иностранные награды 
 орден Красного Знамени (МНР, 1961)
 орден Заслуг Венгерской Народной Республики (ВНР)
 Памятный знак «Участнику боёв у Халхин-Гола» (МНР, 1942)

Примечания

Ссылки 
 Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Газета Красная звезда от 22 Июля 2009 года
 Сайт МОЙ ФРОНТ
 Владимир Чуров Фрагменты повести «Тайна четырёх генералов»
 Владимир Чуров «БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС» или «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ДЕТСТВА В МОНГОЛИЮ»

Литература 
 

Царские офицеры на службе в РККА
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Военачальники, репрессированные в СССР 
Реабилитированные в СССР
Военачальники Великой Отечественной войны
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Участники Будапештской операции
Участники штурма Вены
Члены КПСС
Преподаватели Военной академии имени М. В. Фрунзе
Похороненные на Введенском кладбище